Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Erste Bank Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. Oktober 2018 stattfand. In der Doppelkonkurrenz wurde ebenfalls ein Platz im Hauptfeld vergeben, welcher in einer Qualifikation unter vier Paarungen ausgemacht wurde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 95 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 83 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Wien